Christoph, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (født 22. august 1949 på Louisenlund) er den nuværende titulære hertug af Glücksborg og beslægtet med dronning Margrethe (fælles tiptipoldefar) og andre europæiske fyrstelige. 

Christoph er søn af Prinsesse Marie Alix af Schaumburg-Lippe og den titulære hertug Peter af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg.
 
Hertug Christoph er en af de største jordbesiddere i Slesvig-Holsten og ejer bl.a. godserne Grønholt (Grünholz) og Binebæk (Bienebek) på halvøen Svans. Han har også indflydelse på driften af Glücksborg Slot, der siden 1922 har været drevet som museum af en stiftelse og ikke længere bebos af familien. Han er bestyrelsesformand for stiftelsen (siden 1980).

Ud over sin godsejervirksomhed driver han konsulentfirmaet GLC Glücksburg Consulting Group. Han er gift med Elisabeth, hertuginde af Glücksborg, der driver en online-modeforretning. De har flere børn bl.a. Ferdinand, der er titulær tronfølger.

Ægteskab og børn 
Christoph giftede sig den 23. september 1981 (civilt) og den 3. oktober 1981 (religiøst) på Glücksborg Slot med Prinsesse Elisabeth af Lippe-Weissenfeld, datter af prins Alfred af Lippe-Weissenfeld og dennes hustru baronesse Irmgard Julinka Wagner von Wehrborn.

I ægteskabet er der født fire børn: 
 Prinsesse Sophie til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (født 9. oktober 1983 i Egernførde), gift 2015 med Anders Wahlquist (født 1968); to børn. 
 Arveprins Friedrich Ferdinand til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (født 19. juli 1985 i Egernførde), gift 2017 med Anjuta Buchholz.
 Prins Konstantin til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (født 14. juli 1986 i Egernførde)
 Prins Leopold til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (født 5. september 1991 i Egernførde)

Anetavle

Kilder og eksterne henvisninger 

 Glücksborg Slots hjemmeside 

Sønderborgske fyrstelige
Hertuger af Glücksborg
Godsejere fra Slesvig og Holsten
Erhvervsfolk fra Tyskland
Personer fra Sønderjylland (på tværs af landegrænser)